Flieg ist der Familienname folgender Personen:
 Leo Flieg (1893–1939), deutscher Politiker (KPD)
 Helmut Flieg, Geburtsname von Stefan Heym (1913–2001), deutscher Schriftsteller